O Campeonato da 1ª Divisão de Polo Aquático (English: Water Polo) de 2017/2018 foi a 34ª edição desde ressurgimento  em 1984/85, competição organizada pela Federação Portuguesa de Natação,  É disputada por 9 equipas, em duas fases. O Clube Fluvial Portuense conquistou o seu 3º Título consecutivo.

Classificação Final
1º) CFP - Clube Fluvial Portuense

2º) CNPO - Clube Naval Povoense

3º) SSCMP - Serviços Sociais Câmara Municipal de Paredes

4º) SCP - Sporting Clube de Portugal

5º) VSC - Vitória Sport Clube (Guimarães)

6º) CWPC - Cascais Waterpolo Club

7º) SAD - Sport Algés E Dafundo

8º) CDUP- Centro Desportivo Universitário do Porto

9º) AAC - Associação Académica de Coimbra

Play-off Final
1º jogo: 31/05/2018 CFP - CNPO, 9-9, 13-12 após g.p. (1-1; 2-3; 2-1; 4-4, "4-3" g.p.)

2º jogo: 02/06/2018 CNPO - CFP, 10-7 (3-5; 5-1; 1-1; 1-0)

3º jogo: 09/06/2018 CFP - CNPO, 14-5 (4-0, 2-1, 3-1, 5-3)

Meias Finais do play-off
2º jogo 26/05/2018 CFP - SCP, 16-7 (0-2; 5-4; 7-1; 4-0)

2º jogo 26/05/2018 CNPO - SSCMP, 9-6, 12-8 após g.p. (2-3; 4-0; 3-3; 0-0, "3-2"g.p.)

1º jogo 19/05/2018 SCP - CFP, 8-18 (3-2; 2-7; 1-6; 2-3)

1º jogo 19/05/2018 SSCMP - CNPO, 10-7 (2-3; 0-1; 5-1; 3-2)

Quartos-de-final do play-off
2º jogo 05/05/2018 SSCMP - CWPC, 11-6 (0-1; 2-1; 3-1; 6-3)

2º jogo 01/05/2018 SCP - VSC, 10-6 (3-2; 3-2; 1-1; 3-1)

2º jogo 01/05/2018 SAD - AAC, 23-8 (7-2; 8-0; 4-3; 4-3) 

1º jogo 21/04/2018 CWPC - SSCMP, 12-14 (2-6; 6-2; 3-3; 1-3)

1º jogo 21/04/2018 VSC - SCP, 7-7 (1-3; 3-2; 2-1; 1-1)

1º jogo 21/04/2018 AAC - SAD, 9-16 (2-4; 1-4; 4-3; 2-5)

Clube Fluvial Portuense (1º na 1ª fase), Clube Naval Povoense (2º na 1ªfase) e CDUP (7º na 1ª fase) estão isentos nesta fase.

5º e 6º lugar do play-off
2º jogo 26/05/2018 VSC - CWPC, 15-11, após g.p. 

1º jogo 19/05/2018 CWPC - VSC, 17-13 (3-4; 4-3; 6-4; 4-2)

7º e 8º lugar do play-off
2º jogo 26/05/2018 CDUP - SAD, 14-10 (5-2; 1-3; 4-1; 4-4)

1º jogo 19/05/2018 SAD - CDUP, 17-7 (3-2; 4-1; 4-2; 6-2)

Na Liguilha de Promoção
31/05/2018 Aminata - AAC, 13-11 (1-5; 3-2; 6-3; 3-1)

Primeira Divisão 1a Fase

Calendário

Referências

https://fpnatacao.pt/

Ref: https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=709 - https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=763 - https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=786 - http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=721 - https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=792 - https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=798 - https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=811 

Competições de polo aquático de Portugal